Oklahoma City Blazers – franchigia della CHL fra il 1965 e il 1977
Oklahoma City Blazers – franchigia della CHL fra il 1992 e il 2009